Мисаэль Акоста Солис (; 16 декабря 1910, Амбато, Эквадор — 4 апреля 1994, Кито, Эквадор) — эквадорский учёный-натуралист, , , , .

Биография 
Был старшим из восьми братьев. В 1934 году окончил Центральный университет Эквадора, там же получил докторскую степень. С 1935 года — профессор того же университета.

С 1936 года руководил Ботаническим институтом при Центральном университете Эквадора. В 1939 году стал членом-корреспондентом Национального географического общества США.

С 1941 года — директор института естественных наук и Национального комитета по охране природы, член руководства Дома эквадорской культуры. Основал Департамент лесного хозяйства Эквадора.

Работал профессором ботаники и экологии в Папском католическом университете Эквадора.

Научная деятельность 
Занимался исследованиями ботаники тропических растений, классификацией флоры, проблем восстановления тропических лесов.

Автор работ: 5-томной энциклопедии «Естественные ресурсы Эквадора и их сохранение», которая была удостоена премии Уоллеса Этвуда Панамериканского института географии и истории, а также «Геоботаническая классификация лесов и растений Эквадора», «Ценные породы деревьев на территории Эквадора и их использование» и др.

Собрал уникальный гербарий эквадорской флоры. Почётный член академий наук и научных обществ ряда стран Латинской Америки и США.

Награды 
 Национальный орден Заслуг (Эквадор) (1982)
 Национальная премия им. Эухенио Эспехо за достижения в научной сфере, присуждаемая президентом Эквадора (Premio Eugenio Espejo, 1989)
 Премия Гумбольдта (Германия).

Литература 
 В. В. Вольский. Латинская Америка. — Москва, Советская энциклопедия, 1979

Ссылки 
 Misael Acosta Solis

Геоботаники Эквадора
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты премии Гумбольдта
Выпускники Центрального университета Эквадора
Преподаватели Центрального университета Эквадора
Преподаватели Папского католического университета Эквадора
Доктора наук